

Geografia 
 Canada
Cudworth – comunità della Divisione No. 15, Saskatchewan
 Regno Unito
Cudworth – parrocchia civile del Somerset
Cudworth – villaggio del South Yorkshire

Persone 
Ralph Cudworth – filosofo inglese